

Sigle 
 Pulse-width modulation  – modulazione di larghezza di impulso

Codici 
 PWM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Portland International Jetport di Portland (Stati Uniti d'America)
 pwm – codice ISO 639-3 della lingua molbog

Informatica  
 PWM  – window manager